Bruce Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bruce Township (Illinois)
 Bruce Township (Iowa)
 Bruce Township (Chippewa County, Michigan)
 Bruce Township (Macomb County, Michigan)
 Bruce Township (Minnesota)
 Bruce Township (North Carolina)
 Bruce Township (North Dakota)